
Molekulska formula -{C9H13N}- se može odnositi na:

 Dimetilbenzilamin
 Metilfenetilamini
 Aderal
 Benzedrin
 α-Metilfenetilamin (amfetamin)
 Dekstroamfetamin
 Levoamfetamin
 β-Metilfenetilamin
 N-Metilfenetilamin
 2-Metilfenetilamin
 3-Metilfenetilamin
 4-Metilfenetilamin
 2,4,6-Trimetilanilin